Graham Arnold (født 3. august 1963) er en australsk fodboldtræner og tidligere fodboldspiller. Han har siden 2018 været træner for Australiens fodboldlandshold.

Australiens fodboldlandshold

|-
|1985||2||1
|-
|1986||6||4
|-
|1987||6||3
|-
|1988||16||4
|-
|1989||4||2
|-
|1990||0||0
|-
|1991||2||0
|-
|1992||0||0
|-
|1993||6||1
|-
|1994||0||0
|-
|1995||2||1
|-
|1996||3||0
|-
|1997||7||3
|-
!Total||54||19
|}

Eksterne henvisninger

Fodboldspillere fra Australien
Trænere for Australiens fodboldlandshold
Personer fra Sydney